Mioče je lahko:
 Mioče, Bosna in Hercegovina
 Mioče, Črna gora